

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Franck Balandier (1952- ), écrivain français ;
 Georges Balandier (1920-2016), oncle du précédent, ethnologue et sociologue français.

Homonymie de patronyme